Balakovo (ruski: Балако́во) je grad u Saratovskoj oblasti, Rusija. Nalazi se na .

Osnovan je 1762. Gradski status dobiva 1913. 

Broj stanovnika: 205.600 (2001.)

Kod ovog grada se nalazi Saratovska brana i hidrocentrala na Volzi.

Gradovi u Rusiji
Saratovska oblast